Лалли — многозначный термин:

 Лалли (? — ок. 1160) — финский крестьянин, апокрифический персонаж финской истории и мифологии.
 Лалли, Доменико (1679—1741) — итальянский поэт и либреттист эпохи барокко.

Лалли — эстонский топоним:
 Лалли — деревня в уезде Тартумаа.
 Лалли — деревня в уезде Рапламаа.
 Лалли — деревня в уезде Сааремаа.

См. также 
 Лали (значения)